Демір-Капу () — гірська вершина в центральній частині Головного пасма Кримських гір, на південному заході Нікітської яйли.
 Демір-Капу (скеля) — скеля в Криму.
 Демір-Капу (урочище) — урочище в Криму.
 Демір-Капу (джерело) — джерело в Криму.

Див. також 
 Демір-Хопу (урочище) — урочище в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.